A Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino de 2015–16 foi a décima quinta edição da competição organizada pela UEFA. Aconteceu entre 11 de agosto de 2015 a 26 de maio de 2016. A final foi em Reggio Emilia, Itália.

Distribuição de vagas e qualificação 
Um total de 56 clubes das 47 de 54 associações da UEFA disputaram a edição 2015–16 da Liga dos Campeões de Futebol Feminino. O ranking das associações é baseado no Coeficiente do país no futebol feminino, que é usado para determinar o número de participantes de cada associação.
 Associações 1–8 classificam dois equipas de cada.
 Associações 9–54 classificam (exceto alguns países) uma equipa cada.
 O campeão da Liga dos Campeões da UEFA de Futebol Feminino de 2014–15 recebe uma vaga adicional como atual campeão.

Ranking das associações 
Para a edição 2015–16, as associações são alocadas seguindo o Coeficiente do país no futebol feminino, no qual é determinado pela performance nas competições europeias nos anos de 2009–10 até 2013–14.

Fase de qualificação 

Na fase de qualificação, conta com 32 equipes distribuídas em 8 grupos de 4 equipes cada. O sorteio para essa fase foi realizado em 25 de junho de 2015.  Os oito vencedores de cada grupo, vão juntar-se às 24 equipes melhor classificadas no sorteio dos 16 avos-de-final.

As partidas dos grupos serão disputadas de 11 a 16 de agosto de 2015.

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Grupo 6

Grupo 7

Grupo 8

Fase final

Confrontos 
{{Torneio 32 equipas ida volta 2
| RD1=16 avos-de-final  7 de agosto a 15 de outubro
| RD2=Oitavas-de-final  11 a 19 de novembro
| RD3=Quartas-de-final  23 a 31 de março
| RD4=Semifinais  23 de abril a 02 de maio
| RD5=Final  26 de maio

| RD1-time01= Chelsea
| RD1-gols01-1=1
| RD1-gols01-2=3
| RD1-gols01-agg=4
| RD1-time02= Glasgow City
| RD1-gols02-1=0
| RD1-gols02-2=0
| RD1-gols02-agg=0

| RD1-time03= Spartak Subotica
| RD1-gols03-1=0
| RD1-gols03-2=0
| RD1-gols03-agg=0
| RD1-time04=
| RD1-gols04-1=0
| RD1-gols04-2=4
| RD1-gols04-agg=4

| RD1-time05= ZFK Minsk
| RD1-gols05-1=0
| RD1-gols05-2=0
| RD1-gols05-agg=0
| RD1-time06= Fortuna Hjørring
| RD1-gols06-1=2
| RD1-gols06-2=4
| RD1-gols06-agg=6

| RD1-time07= Brescia
| RD1-gols07-1=1
| RD1-gols07-2=1
| RD1-gols07-agg=2
| RD1-time08=
| RD1-gols08-1=0
| RD1-gols08-2=0
| RD1-gols08-agg=0

| RD1-time09= LSK Kvinner (pro.)
| RD1-gols09-1=1
| RD1-gols09-2=1
| RD1-gols09-agg=2
| RD1-time10= FC Zürich
| RD1-gols10-1=0
| RD1-gols10-2=1
| RD1-gols10-agg=1

| RD1-time11= Standard Liège
| RD1-gols11-1=0
| RD1-gols11-2=0
| RD1-gols11-agg=0
| RD1-time12= Frankfurt
| RD1-gols12-1=2
| RD1-gols12-2=6
| RD1-gols12-agg=8

| RD1-time13= St. Pölten-Spratzern
| RD1-gols13-1=4
| RD1-gols13-2=2
| RD1-gols13-agg=6
| RD1-time14= ASD Verona
| RD1-gols14-1=5
| RD1-gols14-2=2
| RD1-gols14-agg=7

| RD1-time15= PK-35 Vantaa
| RD1-gols15-1=0
| RD1-gols15-2=0
| RD1-gols15-agg=0
| RD1-time16= Rosengård
| RD1-gols16-1=2
| RD1-gols16-2=7
| RD1-gols16-agg=9

| RD1-time17= Atlético de Madrid
| RD1-gols17-1=0
| RD1-gols17-2=3
| RD1-gols17-agg=3
| RD1-time18= Zorkiy
| RD1-gols18-1=2
| RD1-gols18-2=0
| RD1-gols18-agg=2

| RD1-time19= Medyk Konin
| RD1-gols19-1=0
| RD1-gols19-2=0
| RD1-gols19-agg=0
| RD1-time20=
| RD1-gols20-1=6
| RD1-gols20-2=3
| RD1-gols20-agg=9

| RD1-time21=
| RD1-gols21-1=4
| RD1-gols21-2=0
| RD1-gols21-agg=4
| RD1-time22= Brøndby
| RD1-gols22-1=1
| RD1-gols22-2=1
| RD1-gols22-agg=2

| RD1-time23= Stjarnan
| RD1-gols23-1=1
| RD1-gols23-2=1
| RD1-gols23-agg=2
| RD1-time24= Zvezda-2005
| RD1-gols24-1=3
| RD1-gols24-2=3
| RD1-gols24-agg=6

| RD1-time25= (gfc)
| RD1-gols25-1=1
| RD1-gols25-2=2
| RD1-gols25-agg=3
| RD1-time26=
| RD1-gols26-1=1
| RD1-gols26-2=2
| RD1-gols26-agg=3

| RD1-time27= BIIK-Kazygurt 
| RD1-gols27-1=1
| RD1-gols27-2=1
| RD1-gols27-agg=2
| RD1-time28=
| RD1-gols28-1=1
| RD1-gols28-2=4
| RD1-gols28-agg=5

| RD1-time29= PAOK 
| RD1-gols29-1=0
| RD1-gols29-2=0
| RD1-gols29-agg=0
| RD1-time30= Örebro
| RD1-gols30-1=3
| RD1-gols30-2=5
| RD1-gols30-agg=8

| RD1-time31= Olimpia Cluj
| RD1-gols31-1=0
| RD1-gols31-2=0
| RD1-gols31-agg=0
| RD1-time32=
| RD1-gols32-1=6
| RD1-gols32-2=9
| RD1-gols32-agg=15

| RD2-time01= Chelsea
| RD2-gols01-1=1
| RD2-gols01-2=0
| RD2-gols01-agg=1
| RD2-time02=
| RD2-gols02-1=2
| RD2-gols02-2=2
| RD2-gols02-agg=4

| RD2-time03= Fortuna Hjørring
| RD2-gols03-1=0
| RD2-gols03-2=1
| RD2-gols03-agg=1
| RD2-time04= Brescia
| RD2-gols04-1=1
| RD2-gols04-2=1
| RD2-gols04-agg=2

| RD2-time05= LSK Kvinner
| RD2-gols05-1=0
| RD2-gols05-2=2
| RD2-gols05-agg=2 (4)
| RD2-time06= Frankfurt (pen.)
| RD2-gols06-1=2
| RD2-gols06-2=0
| RD2-gols06-agg=2 (5)

| RD2-time07= ASD Verona
| RD2-gols07-1=1
| RD2-gols07-2=1
| RD2-gols07-agg='2
| RD2-time08= Rosengård
| RD2-gols08-1=3
| RD2-gols08-2=5
| RD2-gols08-agg=8

| RD2-time09= Atlético de Madrid 
| RD2-gols09-1=1
| RD2-gols09-2=0
| RD2-gols09-agg=1
| RD2-time10=
| RD2-gols10-1=3
| RD2-gols10-2=6
| RD2-gols10-agg=9

| RD2-time11=
| RD2-gols11-1=2
| RD2-gols11-2=0
| RD2-gols11-agg=2
| RD2-time12= Zvezda-2005
| RD2-gols12-1=1
| RD2-gols12-2=0
| RD2-gols12-agg=1

| RD2-time13=
| RD2-gols13-1=0
| RD2-gols13-2=0
| RD2-gols13-agg=0
| RD2-time14=
| RD2-gols14-1=1
| RD2-gols14-2=1
| RD2-gols14-agg=2

| RD2-time15= Örebro
| RD2-gols15-1=1
| RD2-gols15-2=0
| RD2-gols15-agg=1
| RD2-time16='''<small>

Nota: O esquema usado acima é usado somente para uma visualização melhor dos confrontos. Todos os confrontos desta fase são sorteados e não seguem a ordem mostrada.

Final

Premiação

Estatísticas 
Gols e Assistências contabilizados a partir da fase final, excluindo as fases de qualificação.

Artilharia

Assistências

Ligações externas 
 

2015-16
2015 no futebol
2016 no futebol